Historie benyttes som betegnelse for "det der er sket", som regel i fortiden, men også i udvidet betydning, hvor "historie ikke blot er et spørgsmål om at erkende noget om fortidige forhold, men (..) også noget, som mennesker løbende bruger i deres dagligdag til flere forskellige formål."  I betydningen allerede indtrufne begivenheder sættes begrebet ofte i bestemt form, historien.

Historie kan henvise til flere artikler:
 Historie – videnskab
 Historie (formidling) – formidling af historiefaglige sagsforhold i bredeste forstand
 Historie (fortælling) – en fortælling, der er knyttet til en historisk begivenhed og kan indeholde fiktive elementer
 Historie (artikel) – et journalistisk udtryk for en artikels indhold
 HISTORIE – blad omhandlende historie
 Historie (tidsskrift) – dansk tidsskrift for historisk forskning, der udkom for sidste gang i 2009

Noter 

Flertydig